Кубок России по хоккею с мячом 2015 — 24-й кубковый турнир, проводимый Федерацией хоккея с мячом России.

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа.

 I этап. 14 команд разбиты на две группы: группа «А» и группа «Б» играют в Ульяновске на стадионе «Волга-Спорт-Арена».

группа «А» с 15 сентября по 21 сентября;

группа «Б» с 22 сентября по 28 сентября

 II этап. Во II (финальный) этап Кубка выходят по две лучшие команды из группы. Команды проведут полуфинальные игры (1 место в группе «А» со 2 командой группы «Б» и наоборот), победители выходят в финал.

I этап

Группа «А»

Группа «Б»

II этап

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2015

2015
2015 год в хоккее с мячом